Die VTB United League Saison 2014/15 war die sechste Saison der Basketball-Liga VTB. An der VTB United League Saison 2014/15 nahmen 16 Mannschaften aus 7 Ländern teil.
Die Saison begann am 3. Oktober 2014 und endete am 5. Juni 2015.

Turnierformat 
Im Gegensatz zu vorangegangenen Spielzeiten spielten alle Mannschaften eine Doppelrunde jeder gegen jeden. Anschließend spielten die ersten acht Mannschaften die Play-offs. Der Sieger benötigte drei Siege zum Weiterkommen.

Im Vergleich zum Vorjahr waren die polnischen, ukrainischen und litauischen Clubs aus der Liga ausgetreten. Neu dazugekommen waren Awtodor Saratow und Bisons Loimaa aus Finnland. Da die erste Mannschaft von Spartak St. Petersburg den Spielbetrieb eingestellt hat, zog die Mannschaft von Triumph Ljuberzy nach St. Petersburg um und startete nun als Zenit St. Petersburg in der Liga.

Reguläre Saison 
Die Spiele der regulären Saison fanden vom 3. Oktober 2014 bis zum 26. April 2015 statt.

Tabelle 
Endstand

Play-Offs 
Die Play-Off Spiele begannen am 1. Mai und endeten am 5. Juni 2015.

Auszeichnungen

Regular Season MVP 
 Nando de Colo von  ZSKA Moskau

MVP des Spieltags

MVP des Monats

Einzelauszeichnungen

Best national Player 
Es wurde der jeweils beste Spieler jedes teilnehmenden Landes geehrt.

Basketballsaison 2014/15